Binnenmolen (Merchtem)
Binnenmolen (Rhenen)
Binnenmolen (Zevenaar)